Wikrowo bezeichnet drei Orte in Polen

 Wikrowo (Gronowo Elbląskie), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Elbląski, bis 1945: (Groß) Wickerau, Kreis Elbing, West-/Ostpreußen
 Wikrowo (Pasłęk), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Elbląski, bis 1945: (Adlig) Wickerau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Wikrowo (Srokowo), Weiler in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński, bis 1945: Wickerau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen